Johan II (den fullkomlige), född 1455, död 1495, var kung av Portugal 1481–1495. Han efterträdde 1481 sin fader, Alfons V. Han kuvade adeln och dräpte med egen hand sin kusin och svåger, hertig Diogo av Viseu, bror till såväl hans hustru Leonora av Viseu (1458–1525) som hans efterträdare Manuel.

Från morerna tog han staden Tanger. Han gav namn åt Godahoppsudden, som 1486 kringseglades av Bartolomeu Diaz. Genom fördraget i Tordesillas 1494 drogs en gränslinje mellan Portugals och Spaniens förvärv i främmande världsdelar 370 mil väster om Kap Verdeöarna.

Referenser
 
 

Portugals regenter
Huset Aviz
Personer i Portugal under 1400-talet
Födda 1455
Avlidna 1495
Män